Zara, a spanyol Inditex  cég ruházati márkaneve ruházati termékekre
 Zara, orosz popénekesnő
 Zára, olaszul Zara, dalmáciai város
Zara, női név
 Zara, a kecskeméti állatkert szurikátája